Pierre Bunel peut désigner :
 Pierre Bunel (1500-1547), humaniste toulousain de la Renaissance ;
 Pierre-Henri Bunel (1952-), ancien officier de renseignement.